Gutemberg pode referir-se a:

Gutemberg (Córdoba) - comuna na província de Córdoba, Argentina
Gutemberg Freire Régis - bispo católico brasileiro
Gutemberg Monteiro - ilustrador brasileiro
Gutemberg k. Gomes - (Nasceu em 1468 , Não existem registros de sua morte) ele foi um Escritor , Polimata , e amante de vinhos , além de autodidata.

Ver também
Gutenberg
Guttenberg

Desambiguação